Marriner steht für:

 Mount Marriner, Berg im ostantarktischen Enderbyland

Marriner ist der Familienname folgender Personen:
 Ann Marriner Tomey (* 1943), US-amerikanische Pflegewissenschaftlerin
 Neville Marriner (1924–2016), britischer Dirigent und Geiger

Siehe auch:
 Mariner (Begriffsklärung)
 Mariners